Chalecki – polski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Michał Chalecki  (zm. po 1521) – dyplomata, polski urzędnik, poseł litewski do Złotej Ordy
 Andrzej Chalecki  (zm. 1595) – polski urzędnik, marszałek rzeczycki
 Eustachy Chalecki – dyplomata, poseł litewski do Mołdawii w 1460
 Dymitr Chalecki (1550-1598) – polski urzędnik, poseł na Sejm, dworzanin Stefana Batorego
 Mikołaj Chalecki (1589-1653) – wojewoda nowogródzki, miecznik wielki litewski 
 HieronimChalecki ( (zm. 1672)  – polski urzędnik, poseł na Sejm, łowczy podlaski
 Józef Chalecki (zm. 1559) – polski urzędnik, marszałek hospodarski
 Władysław Chalecki (1606-1668) – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Aleksander Chalecki  (zm. 1651) – polski urzędnik, sekretarz królewski Zygmunta III Wazy
 Michał Chalecki (1679-1715) – polski urzędnik, poseł na Sejm, oboźny Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Gedeon Chalecki – wicemarszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 
 Piotr Chalecki (1765-1813) – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Jan Chalecki (1807-1879 lub 1883) – polski wojskowy
 Wieńczysław Chalecki (1885-1941) – polski wojskowy, major audytor Wojska Polskiego